Chiesa di Santa Veronica – edificio religioso a Castelveccana
 Chiesa di Santa Veronica – edificio religioso a Germignaga